Верлан () — пласт лексики в складі французького молодіжного сленгу
 Верлан (ватажок)
 Верлан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона